Rzeki:
 Humber – rzeka i estuarium rzek w północnej Anglii 
 Humber (Nowa Fundlandia)
 Humber (Ontario)

Miejscowości:
 Humber – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Humber – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)

Pojazdy:
 Humber (samochód) – marka samochodowa
 Humber (rower) – marka rowerowa
 HMS "Humber" – nazwa dziewięciu okrętów Royal Navy
 Lekki samochód zwiadowczy Humber – brytyjski lekki samochód pancerny
 Samochód pancerny Humber – brytyjski samochód pancerny